Никола́й Серге́евич Его́ров:
 Егоров, Николай Сергеевич (1921—1995) — советский лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Егоров, Николай Сергеевич (1921—2021) — советский и российский микробиолог.
 Егоров, Николай Сергеевич (род. 1941) — российский политик, народный депутат (1990—1993), депутат Совета Федерации (1994—1996).